Кейк-поп (англ. «cake pop», дословно «торт на палке») — один из видов кондитерских изделий, мини-тортики на палочке.

Описание 
Кейк-поп представляет из себя небольшое бисквитное пирожное в шоколадной глазури на палочке. По своей сути, данный десерт представляет собой крошечные торты, стилизованные под леденцы. Основой для кейк-попов может послужить практически любые виды выпечки. Чаще всего используются бисквитная крошка или обрезки от шоколадных коржей. Стандартной формой кейк-попа является шар, делая десерт очень похожим на чупа-чупс.

Также популярно создавать бисквитные фигурки животных или мультипликационных персонажей для детских праздников, жениха и невесты — для свадеб, сердца — для подарков влюбленным. Таким образом, кейк-попы могут быть использованы в виде сладких угощений на любом празднике, вечеринке, выставке, корпоративе. Главные плюсы десерта: экономичность, оригинальность и простота приготовления.

История происхождения 
Свою популярность кейк-попы получили в 2008 году в Америке благодаря изобретательному кондитеру, а также блогеру из Атланты Энджи Дадли. Именно она впервые в своём блоге предложила идею сделать чупа-чупс из теста. Как и всё новое, изначально подобная идея показалась многим нелепой и не была принята всерьёз. Но впоследствии, когда Энджи начала выкладывать на своём сайте первые фото работ, отношение к кейк-попам радикально изменилось. И в январе 2008 года страницу блогерши буквально штурмовали интернет-пользователи, желавшие узнать рецепт и секрет приготовления этих необычных десертов.

Позже Энджи Дадли выпустила книгу «Cake Pops: Подсказки, советы и рецепты», признанную бестселлером по версии газеты The New York Times. Также необычные десерты появились и на американском телевидении в сериалах «Martha» и в 5-ом сезоне «Breaking Bad». Кроме того кондитер-изобретатель начала устраивать мастер-классы по приготовлению кейк-попов в сетях крупных американских универмагов, где наглядно показывала процесс создания её фирменного десерта. Таким образом, кейк-попы стали своего рода «вирусным продуктом», очень быстро заинтересовавшим тысячи людей.

Одной из крупнейших компаний, обративших своё внимание на появление кондитерской новинки, стал Starbucks а так же одна из крупнейших сетей Украины Aroma Kava. Продукция с разными вкусами продавалась через сеть кофейных заведений этой компании.

Нельзя утверждать, что изобретение этого десерта полностью принадлежит одной Энджи Дадли. Подобия кейк-попов продавались во многих кондитерских лавках мира и за много лет до первого интернет-поста о них, имея совершенно иные названия, и одно существенное отличие, отсутствие леденцовой палочки. Изначально подобные десерты не задумывались как самостоятельные блюда, требующие отдельного приготовления теста и прочего, так как они делаются из размельчённого бисквита и крошек. И, как правило, появлялись на свет лишь для того, чтобы избавиться от остатков приготовленных пирогов и тортов. Оставшиеся от бисквитных сладостей, крошки повара смешивали с глазурью и скатывали из этой массы небольшие шарики. По принципу приготовления кейк-попы напоминают пирожное «картошка».

Энджи Дадли в свою очередь озвучила и вынесла на всеобщий суд интересную мысль объединить бисквитные шарики с палочкой от леденцов, отсюда пришло и название, леденцы в английском языке «lollipop», торты «cake», а торты на палочке соединились в название «cake pops».

Виды кейк попсов 
Существует несколько видов кейк-попсов:
 Traditional Cake Pops — представляют собой классическую смесь крема и бисквитных крошек.
 Molded Cake Pops — делаются из той же традиционной бисквитно-кремовой смеси, отличите в том, что используются формочки (молды) различных фигур и размеров. Самый лёгкий способ сделать такой кейк-поп — использовать конфетные формочки (форма наполняется смесью, охлаждается в холодильнике, нанизывается на палочку и далее украшается).
 Cereal Treat Pops готовят из воздушного риса и маршмэллоу. Маршмэллоу необходимо растопить, соединить с воздушным рисом и придать смеси желаемую форму.
 Baked Cake Pops — заранее выпеченные кейк-попсы при помощи специального оборудования, чаще всего в форме шара.
 Cut Cake Pops — готовятся с использованием вырубных форм для печенья из готового бисквитного коржа. Вырезанный кусочек насаживается на палочку и украшается глазурью и посыпкой.
 Cookie Cake Pops — делается обычное сахарное печенье, вырезаются необходимые формы, выпекаются. Пока печенье не успело затвердеть и остыть, его крепят на палочки. Остывший десерт украшают.
 Brownie Pops для тех, кто предпочитает шоколад бисквиту. Брауни для кейк-попов выпекают сразу в формочках или одним пластом, с дальнейшим использованием вырубок. Далее установка палочек и украшение десерта.

Приготовление 
Для приготовления кейк попсов могут использоваться различные ингредиенты, традиционно за основу берется классическое бисквитное тесто для тортов, любого состава и вкуса на выбор. Множество рецептов бисквитов можно найти на кулинарных сайтах в Интернете, также могут быть использованы полуфабрикаты, вместо замешивания теста с нуля.

Готовый бисквитный корж крошится на кусочки, которые далее смешиваются с глазурью или расплавленным шоколадом. Из полученной массы формуются шары, кубы или другие формы, по желанию. Полученный десерт крепится на деревянную или пластиковую палочку, подобно леденцу, охлаждается, и как только смесь затвердеет, можно приступать к украшению. Для оформления может быть использована специально приготовленная шоколадная глазурь, просто топлёный шоколад и различные кондитерские посыпки. Для получения цветных кейк попсов могут быть использованы различные пищевые красители.

Приспособления для приготовления:
 Силиконовые формочки
 Аппарат для выпечки

Литература 
 Bakes, Molly (2012). Cake Pops. Random House. ISBN 978-1-4464-8458-6.
 «A la Carte: Cake Pops Kit — San Jose Mercury News». Mercurynews.com. 2011-12-21. Retrieved 2012-03-20.[dead link]
 «About Bakerella». Cakepop.com. Retrieved 2012-02-17.
 «Explore our Menu | Starbucks Coffee Company». Starbucks.com. Retrieved 2012-02-17.
 «Candy Making and Cake Pop Tools». Kitchenconservatory.com. Retrieved 2012-02-17.

Кондитерские изделия